

Patronyme 

 Claude B. Levenson (1938-2010), tibétologue, écrivaine, traductrice, et journaliste française.
 Joseph R. Levenson (1920-1969), sinologue et professeur d'histoire américain.
 Steven Levenson (1984-), dramaturge et écrivain de télévision américain.